Alpova — рід грибів родини Melanogastraceae. Назва вперше опублікована 1931 року.

Класифікація 
До роду Alpova відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Dodge, C.W. 1931. Alpova, a new genus of Rhizopogonaceae with further notes on Leucogaster and Arcangeliella. Annals of the Missouri Botanical Garden. 18:457-464 - P.461

Роди грибів
Болетальні